

Geografia
Francia
 Marcy – comune del dipartimento dell'Aisne (Piccardia)
 Marcy – comune del dipartimento della Nièvre (Borgogna)
 Marcy – comune del dipartimento dell'Rodano (Rodano-Alpi)
Stati Uniti d'America
 Marcy – cittadina della Contea di Oneida (New York)

Onomastica
 Marcy – variante inglese del nome proprio di persona Marzia

Persone
 Geoffrey Marcy – astronomo statunitense
 Hans Märcy – bobbista svizzero
 Sam Marcy – scrittore e politico statunitense
 William Marcy – politico e statista statunitense
 Marcelino "Marcy" Bautista – cantante, ex componente del gruppo musicale Gen Rosso

Televisione
 Marcy – serie televisiva del 1997